Le tournoi des Pays-Bas est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2008 se dispute du 14 au .

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis des Pays-Bas
 Saison 2008 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2008
Amersfoort
Sport aux Pays-Bas en 2008
Tennis en juillet 2008